Jolo kan syfta på

Personer
Jan Olof Olsson (1920–1974), svensk författare

Geografi

Filippinerna 

 Jolo (Sulu) – en kommun i Muslimska Mindanao, Province of Sulu,

Mexiko 

 Jolo, Mexiko, ort, Durango, Gómez Palacio,

USA 

Jolo, West Virginia – ett samhälle i McDowell County, West Virginia

Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar